Jméno a příjmení Jaroslav Suchánek má více nositelů:

 Jaroslav Suchánek (* 1936) – český novinář a televizní sportovní komentátor, otec Michala
 Jaroslav Suchánek (politik) (* 1955) – český a čs. politik; poslanec a velvyslanec ČR v Austrálii
 Jaroslav Suchánek (právník) (* 1929) – český právník